Frieleiidae är en familj av armfotingar. Frieleiidae ingår i klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Frieleiidae 12 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Frieleiidae